Ядрен магнитен резонанс (ЯМР) може да се отнася за:
 Ядрен магнитен резонанс – физическо явление
 Магнитно-резонансна томография - вид томография с приложение в медицината